Le Code de l'honneur est le titre de plusieurs œuvres :

Musique 
 Le Code de l'honneur, premier album studio du rappeur français Rohff, sorti en 1999

Télévision 
 Le Code de l'honneur, un épisode de la série .